Termin Heksaprenil pirofosfatna sintetaza ima više značenja.

 Trans-pentapreniltranstransferaza, enzim
 Heksaprenil-difosfat sintaza ((2E,6E)-farnezil-difosfat specifična), enzim